Біб — простий сухий багатонасінний плід, характерний для рослин родини Бобові;
Біб — рослина родини Бобові, яку вживають в їжу;

Особи
 Майк Біб